— историческая провинция Японии в округе Санъёдо на крайней западной оконечности острова Хонсю. Нагато граничила с провинциями Ивами и Суо. Соответствует западной части современной префектуры Ямагути в регионе Тюгоку.

Провинция Нагато получила своё название после переименования провинции , которая была основана в XVII веке. Хотя древней столицей Нагато был город Симоносеки, правительство обычно располагалось в городе Хаги. В конце XII века провинция Нагато стала местом боевых действий между силами кланов Тайра и Минамото. В 1185 году состоялась морская битва при Данноуре, которая положила конец существованию главной линии рода Тайра. Со временем провинция перешла во владение рода Ходзё, представители которого были фактическими правителями Камакурского сёгуната. В период Муромати (1338-1573) провинция Нагато входила в состав владений рода Оути, который фактически образовал в западной Японии независимое государство. В период Эдо (1603-1867) на территории Нагато существовал хан (феодальное владение) рода Мори, известный как хан Тёсю.

Земли Нагато славились месторождениями меди, которую посылали в столицу в качестве дани. Из меди этих земель была отлита статуя Великого Будды в храме Тодай-дзи города Нара.

Выходцами из Нагато являются такие видные политики реставрации Мэйдзи как Ито Хиробуми, Ямагата Аритомо и Кидо Такаёси, а также видные деятели антисёгунской коалиции: Ёсида Сёин, Такасуги Синсаку и Кусака Гэндзуй. Японский линкор Нагато был назван в честь этой провинции.

В результате административных реформ 1871 года в связи с  провинции Нагато и Суо были объединены в префектуру Ямагути.

Уезды провинции Нагато 
В провинцию Нагато входило 6 уездов.

Ханы провинции Нагато 
В Нагато существовало 3 хана.
 
  — , дочернее княжество хана Тёсю
  — дочернее княжество хана Тёфу

Источник 
  ()

Исторические области Японии